Вар () — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Порядковый номер — 83. Административный центр — Тулон. Население — 1 026 222 человека (22-е место среди департаментов, данные 2010 года).

История 
Вар — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Создан на территории бывшей провинции Прованс. Название происходит от реки Вар. В 1860 году часть территории Вара была отрезана и передана вновь образованному департаменту Приморские Альпы, в результате река Вар, давшая имя департаменту, оказалась за пределами его территории.

Благодаря климатическим условиям несколько веков назад он стал родиной промышленного производства эссенциальных масел.

Географическое положение 
Департамент Вар расположен на юго-востоке Франции на побережье Средиземного моря (Лазурный берег), площадь — 5973 км². Своей популярностью среди отдыхающих Лазурный Берег обязан приятному климату — на смену мягкой и тёплой зиме приходит нежаркое лето. Согласно одной из версий, название придумал потрясённый видом «изумительной красоты» бухты коммуны Йер французский писатель и поэт  — в 1870 году он издал роман под названием «Лазурный Берег».

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 3 округа (Бриньоль, Драгиньян и Тулон), 43 кантона и 153 коммуны. В марте 2015 года произошло переподчинение некоторых коммун и сокращение количества кантонов департамента Вар с 43 до 23.

См. также 
 Йерские острова
 Тороне (аббатство)

Примечания

Ссылки 

 Préfecture
 Maison du Tourisme de la Provence d’Azur
 Conseil général